Providencia kan syfta på:

Geografi

Chile 

 Providencia (kommun i Chile, Región Metropolitana de Santiago), Provincia de Santiago,

Colombia 

 Providencia (kommun i Colombia, San Andrés och Providencia), 
 Isla de Providencia (ö i Colombia), San Andrés och Providencia, 
 Providencia (kommun i Colombia, Nariño, lat 1,24, long -77,60), 
 Providencia (ort i Colombia, Nariño, lat 1,57, long -77,46),

Mexiko 

 Providencia, Villa Hidalgo, 
 Providencia, Sombrerete, 
 Adolfo Ruiz Cortínez, Chihuahua, Namiquipa, 
 La Providencia, Hermosillo, 
 Providencia, Tlahualilo, 
 Providencia, San Diego de la Unión, 
 Providencia, Nayarit, Rosamorada, 
 Providencia, Silao de la Victoria, 
 Providencia, General Pánfilo Natera, 
 Providencia, Oaxaca, Santa Cruz Itundujia,